Solar kan syfta på:

Solar – en person vistas i solljus, se Solbad
Solar – engelska titeln för en bok av Ian McEwan, se Hetta (roman)
Solar (sångare) – sydkoreansk sångerska